Simonby kan syfta på:

 Simonby, Pargas - by i Pargas stad 
 Simonby, Nagu - by i Nagu kommun, Åboland

Se även
 Simonkylä